Nederweert (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg.
Nederweert (plaats), de hoofdplaats in deze gemeente.
Nederweert-Eind, een kerkdorp in deze gemeente.